Сан Антонио де Зарагоза има више значења:

 Сан Антонио де Зарагоза (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Антонио де Зарагоза (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Антонио де Зарагоза (Виља де ла Паз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику